Дубровка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Любавичского сельского поселения. Население — 4 жителя (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 26 км к юго-западу от Монастырщины, в 52 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Ослянка. В 56 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Васьково на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Гультаевка Монастырщинского сельского района переименована в деревню Дубровка.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района